Ушаклыгиль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ушаклыгиль, Латифе (1898−1975) — жена первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля.
 Ушаклыгиль, Халид Зия (1866—1945) — турецкий прозаик, поэт и драматург.